Il doppio del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marco Crugnola e Alessio Di Mauro che hanno battuto in finale David Škoch e Igor Zelenay 1-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Yves Allegro /  Horia Tecău (semifinali)

 David Škoch /  Igor Zelenay (finale)
 Jamie Delgado /  Ross Hutchins (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2008